«Привет с того света» () — советский кинофильм режиссёра Тофика Тагизаде, трагикомедия с элементами драмы 1991 года производства киностудии TMT, являющаяся экранизацией пьесы Джалила Мамедкулизаде «Мертвецы», написанной в 1909 году. Фильм «Привет с того света» является одной из последних картин, снятых Тофиком Тагизаде.

Синопсис 
Фильм раскрывает и критикует такие качества, как невежество, спонтанный фанатизм и мошенничество — и, в целом, рассказывает о нездоровой атмосфере начала XX века.

На переднем плане в фильме выступает простота людей, поверивших словам Шейха Насруллы (играет Мелик Дадашев), который пообещал, что оживит умерших. И хотя поначалу каждый желает, чтобы его близкие ожили, те проблемы, которые последуют после этого, выявляет отрицательные качества в людях, показанных до этого безгрешными.

Фильм раскрывает общечеловеческие проблемы, призывает людей быть бдительными и отличать правду от лжи, а добро от зла.

История создания 
Ещё в 1970 году монолог Искендера из пьесы можно было услышать в другом фильме Тофика Тагизаде «Семеро сыновей моих». Через несколько лет Тагизаде начал задумываться об экранизации «Мертвецов». Попытки снять фильм были в 80-х, но все сценарии были отвергнуты режиссёром. Наконец, в эпоху перестройки благодаря спонсорской поддержке общества «Забота», председателем которой был Имам Мустафаев, экранизация «Мертвецов» увидела свет.

Фильм снимался в Шеки. Сцена в доме Гаджи Гасана Аги снималась во Дворце шекинских ханов, а сцена прочтения письма от Кабла Фатуллы — перед бассейном во дворе дворца. Последние же кадры фильма были сняты в шекинском караван-сарае.

На роль Искендера режиссёр Тагизаде пригласил турецкого актёра . Это было сделано по той причине, чтобы демонстрировать фильм и в Турции. Помимо Дуру на роль Искендера пробовались такие актёры, как Микаил Мирза и Тофик Гараев. Разногласия выявились между режиссёром и видным в то время актёром Меликом Дадашевым, который сыграл Шейха Насруллу. Актёр хотел играть образ Шейха по своему, а не так, как того, хотел режиссёр фильма. Дело доходило даже до того, что режиссёр хотел остановить съёмки, отстранив Дадашева от фильма. Также Дадашев требовал, чтобы в некоторых кадрах с его участием никого не было и они снимались крупным планом.

Одной же из самых сложных сцен была сцена на кладбище, которую снимали зимой. Так, игравший Искендера Дуру не мог переносить суровый шекинский климат и попросил у режиссёра отдыха, что вызвало протест у актёра Мелика Дадашова. Подобное поведение Дадашова рассердило Тофика Тагизаде из-за чего тот даже отстранил актёра от съёмок, заявив, что снимет в роли Шейха Насруллы Владимира Этуша. В итоге съёмки фильма были приостановлены и 38 человек из съёмочной группы вернулись в Баку в ожидании разрешения конфликта. Тем не менее, через некоторое время картина была завершена.

Создатели фильма

В ролях

Административная группа 
 оригинальный текст: Джалил Мамедкулизаде
 автор сценария и режиссёр-постановщик: Тофик Таги-Заде
 оператор-постановщик: Алекпер Мурадов
 художники-постановщики: Ариф Магаррамов, Азиз Мамедов
 художник-костюмер: Тамила Дагестанлы
 композитор: Хайам Мирзазаде
 звукооператор: Марат Искандеров
 режиссёры: Акиф Рустамов, А. Алиев
 монтажёр: Гюльшан Салимова
 операторы: Н. Закиев, Рамиз Каримов
 второй оператор: А. Пастухов
 второй художник: Михаил Полунин
 художник-гримёр: Чингиз Пашаев
 директор фильма: Талят Рахманов

Награды и премии 
Фильм был номинирован на 1-й Международный кинофестиваль Серебряный полумесяц в Ашхабаде в 1993 году и был удостоен награды и диплома.

Анализ и критика 

По словам киноведа , комедийный жанр фильма отчётливо выявляется в сцене удивления Пьяного Искендара и других персонажей вести об оживлении Каблы Фатуллы. Проклинание же тех, кто не верил письму Фатуллы, показывает, согласно Дадашову, силу духовенства. Отказ Шейха Насруллы в присутствии танцующих среди надгробий мужчин оживить покойного добавляет ситуации ещё больше комизма. Просветительский текст же воплощается путем высказывания Искендером его мыслей. Сцена прибытия Шейха Насруллы вместе с Шейхом Ахмедом в город в окружении людей и верхом на ослах повторяет написанный Джафаром Джаббарлы сценарий к фильму по мотивам пьесы, тем самым усиливая, как отмечает Дадашов, визуальность картины.

И хотя сцена с последователями Шейха Насруллы в городе после протеста Искендера обвинениям и отстаёт в плане монтажа, сам образ Шейха Насруллы, по словам Айдына Дадашова, запоминается использованием пластики и ораторского искусства в своей проповеди, а также актёрским мастерством, когда Шейх Насрулла входит из личины в личину при встрече с пытающимся обличить его Искендером.

Сцена же «беседы» Искендера с мертвецами, в которой тот с бутылкой спиртного в руках подобно Гамлету произносит «Пить, или не пить, вот в чём вопрос!», нарушает, согласно Дадашеву условности реализма.

Примечания

Ссылки 
 Фильм на сервисе Youtube.
 Краткая информация.

Фильмы СССР 1991 года
Фильмы студии «Азербайджанфильм»
Фильмы студии «TMT»
Фильмы на азербайджанском языке
Трагикомедии
Фильмы-драмы СССР
Экранизации пьес
Джалил Мамедкулизаде
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях